

Onomastica 
 Alonzo – variante del nome proprio di persona Alfonso

Personaggi 
 Alonzo – personaggio del musical Cats

Persone 
 Alonzo – rapper francese
 Anne-Marie Alonzo – scrittrice, poeta, critica ed editrice canadese
 Chelo Alonzo – ballerina, attrice e showgirl cubana
 Ed Alonzo – illusionista, comico e attore messicano
 Jérôme Alonzo – calciatore francese
 John A. Alonzo – direttore della fotografia statunitense
 Juan Alonzo – calciatore cubano
 Mariano Roque Alonzo – militare e politico paraguaiano
 Pierre Alonzo – ex calciatore francese
 Pierre Alonzo – pseudonimo dello scrittore statunitense Richard E. Hughes

Pagine correlate 
 Alonso (disambigua)